Гюргево () — до 2015 года село в Болгарии. Находится в Благоевградской области, входит в общину Петрич.

История 
После Первой Балканской войны деревня вошла в состав общины Кырналово Петричской околии Струмицкого округа Болгарии. Турецкое население бежало, и село заняли переселенцы из соседних сёл. В 1920 году в селе (бывшем центром общины и вошедшем с околией в состав округа Петрич) было 19 домохозяйств в 14 жилых зданиях, в 1926 году — 42 домохозяйства в 35 жилых домах. К этому году село вновь вошло в общину Кырналово.

В 1934 году в селе Софийской области было 20 домохозяйств в 19 жилых зданиях. Затем околия вошла в состав области Горна Джумая.

С 1949 года Петричская околия вошла в состав Горноджумайского округа (с 1950 года — Благоевградского). В 1959 году околии были ликвидированы. С 1978 года село вошло в общину Петрич. С 1987 года — в Софийской, а с 1999 года — в Благоевградской области. Упразднено в 2015 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Статистика населения

Сёла Благоевградской области